Первая лига СР Югославии по футболу 1993/1994 () — 2-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 9 августа 1993 года и закончился 16 мая 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Осень

Весна

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1993/1994
Югославия
Югославия
1993 год в Югославии
Спорт в Югославии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994